

Astronomia 
 3598 Saucier – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Saucier – centro abitato degli Stati Uniti d'America nello stato del Mississippi

Persone 
 Jocelyne Saucier – scrittrice canadese
 Guylaine Saucier – imprenditrice canadese